Saattukujooq bezeichnet:
 Saattukujooq (Insel, Maniitsoq) (auch Qeqertaq Portusoorsuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattukujooq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saattukujooq (Insel, Qaqortoq) (auch Ikerasaaqqap Nunaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Saattukujooq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Saattukujooq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Saattukujooq (Insel, Inussuttalik), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Saattukujooq (Insel, Qinngusaaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland